Sangbong-dong kan syfta på:

 Sangbong-dong, Jinju, stadsdel i Jinju, Södra Gyeongsang, Sydkorea
 Sangbong-dong, Seoul, stadsdel i Seoul, Sydkorea